Гречи́ха () — род травянистых растений семейства , в котором образует монотипную трибу .

Возможно, гречиха была одомашнена на юго-западе Китая, а затем распространилась на север и адаптировалась к аридной среде, став общеевразийской культурой примерно 3 тыс. лет назад.

Ботаническое описание 

Однолетние или многолетние травянистые растения, 10—80(100) см высотой. Стебли голые, прямостоячие, ветвистые, равномерно облиственные. Листья очередные, стреловидно-треугольные или стреловидно-яйцевидные, 2,5—9 см длиной, верхушка оттянутая.

Цветки обоеполые, диморфные, гетеростильные. Околоцветник пятираздельный, желтовато-зелёный, белый или светло-розовый, 1,3—4 мм длиной. Тычинок 8, пестик с 3 столбиками, рыльца головчатые, завязь трёхгранная. Плоды — трёхгранные, матовые орешки, 4,5—6,5 мм длиной.

Распространение 
Естественная область распространения — умеренно тёплые и субтропические области Восточной и Юго-Восточной Азии.

Хозяйственное значение и применение 
В практическом отношении важнейшим растением рода является  — ценная крупяная культура.

Таксономия 
Род Гречиха включает 26 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Гречишные
Медоносы
Сидераты